Memorijalni turnir Marijan Šuto Mrma je tradicionalni nogometni turnir za klubove u seniorskoj konkurenciji koji organizira klub Croatia iz Zmijavaca. 
Turnir se održava od 1995. godine u spomen na Marijana Šutu - Mrmu, igrača Croatie, poginulog u Domovinskom ratu, pripadnika 3. bojne (imotske) 4. gardijske brigade''.  Turnir se uglavnom igra ljeti, te na njemu sudjeluju četiri kluba, većinom s područja Dalmacije. U prošlosti su znale na turniru sudjelovati i selekcije Hrvatske vojske.

Pobjednici i sudionici

Povezani članci 
 NK Croatia Zmijavci

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., 
 

Nogometni turniri u Hrvatskoj
Zmijavci